Дондыкар — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Верхнебогатырского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 205 м над уровнем моря.

Улицы:
 Заречная
 Мира
 Новая
 Первомайская
 Полевая
 Школьная
 Школьный переулок

Население 

Численность постоянного населения деревни составляет 341 человек (2007). В деревне действует средняя школа.

См. также 
 Дондыкарское городище

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района